C'mon est le diminutif de come on , signifiant « allez ! » en anglais. Il peut se référer à :

Musique

Album 
C'mon C'mon, un album de Sheryl Crow sorti en 2002.

Chansons 
C'Mon, une chanson de Kesha extraite de l'album Warrior ;
C'mon (Catch 'em by Surprise), une chanson de Tiësto sortie en 2011 ;
C'mon and Love Me, une chanson de Kiss extraite de l'album Dressed to Kill ;
C'mon Let Me Ride, une chanson de Skylar Grey extraite de l'album Don't Look Down.

Voir aussi